El nombre de Luis Martín puede aludir a alguno de los siguientes individuos: 
 Luis Martín de la Plaza (1577-1625). Poeta antequerano.
 Luis Martin (1823-1894). Beato francés. Fue el padre de Santa Teresa de Lisieux.
 Luis Martín-Santos (1924-1964). Escritor y psiquiatra español.
 Luis Martín (nacido en 1979). Periodista español que en la actualidad dirige la cadena COPE.